Observateur (l’observateur, frz. der Beobachter) ist Zeitungstitel von

 L’Observateur (1789), 1798, eine der ersten Zeitungen der Französischen Revolution
 L’Observateur (1950), 1950, französische Zeitung
 L’Observateur (Kongo), Demokratische Republik Kongo
 L’Observateur (Kanada, 1831), Literaturzeitschrift
 L’Observateur (Kanada, 1858), Satirezeitschrift
 L’Observateur (Haïti)
 L’Observateur paalga, Burkina Faso
 Der Observateur (Deutschland), 2010, Studentenzeitung

Siehe auch:
 Le Nouvel Observateur 
 Observer, Observator